Lepp est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, conteur américain ;
, mycologue dont l’abréviation botanique standard est Lepp ;
 (1909-1966), écrivain français, d'origines estoniennes ;
 (né en 1983), golfeur professionnel canadien ;
 (né en 1943), homme politique estonien.

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien